Adventures in Modern Recording puede referirse a:

 Adventures in Modern Recording, álbum de The Buggles de 1981.
 Adventures in Modern Recording, sencillo de The Buggles incluido en el álbum del mismo nombre.